Rolling Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Rolling Hills (Californië)
 Rolling Hills (Kentucky)
 Rolling Hills (Wyoming)
 Rolling Hills (achtbaan), in Turkmenistan